Puresa (gas), indica la quantitat d'altres gasos en un gas en particular
 Puresa (mecànica quàntica), mesura de correlació
 Puresa de Maria Santíssima o Religioses de la Puresa de Maria, congregació religiosa catòlica
 Puresa en el budisme
 Puresa en els metalls
 Simbòlicament es fa servir per referir-se a la virginitat